Hosszú menetelés: A kínai Vörös Hadsereg visszavonulási hadművelete 1934 és 1936 között a kínai polgárháborúban;
 A Hosszú Menetelés (Csang-cseng) egy kínai űrhajózási hordozórakéta család:
 Hosszú Menetelés–1
 Hosszú Menetelés–2F
 Hosszú Menetelés–4A